Untermberg ist der Ortsname von

 Untermberg (Bietigheim-Bissingen), Ortsteil der Stadt Bietigheim-Bissingen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Untermberg (Gaißach), Ortsteil der Gemeinde Gaißach, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Untermberg (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern